Carpino steht für:

 Carpino (Apulien), ein Ort in der Provinz Foggia in Apulien
 (8106) Carpino, einen Asteroiden
 Francesco Carpino (1905–1993), ein italienischer Kardinal
 Louis Carpino (1927–2019), US-amerikanischer Chemiker